Carol Connors peut désigner :
 Carol Connors (1940- ), chanteuse et compositrice américaine
  (1952- ), actrice érotique américaine, mère de Thora Birch